Аль-Оруба:
 Аль-Оруба — футбольный клуб из Сура, Оман.
 Аль-Оруба — футбольный клуб из Эль-Джауфа, Саудовская Аравия.